

Patronyme

Alfred Tennyson,  Baron Tennyson ( - ), frère de Charles Tennyson Turner, poète britannique.
Charles Tennyson Turner (1808 - 1879), poète britannique.
Eustace Tennyson d'Eyncourt (1868-1951), ingénieur militaire britannique.
Hallam Tennyson ( – ),  Tennyson, fut le deuxième gouverneur général d'Australie.

Personnages de fiction 
Ben Tennyson, alias Ben 10 (prononcer Ben Ten) est un personnage de fiction de la série Ben 10 ; 
Gwen Tennyson est un autre personnage de la série Ben 10 ;

Patronyme anglais